Indonesië
 Mejobo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java
 Mejobo (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java